Joannes Benedictus van Heutsz (1851-1924), Nederlands officier en gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
Van Heutsz-monument(en)
 met name bekend door het Monument Indië-Nederland, dat werd gevandaliseerd, beklad en tweemaal werd getroffen door een bomaanslag
 Generaal van Heutszfonds (1905-1949?), vereniging voor kinderen van gesneuvelde militairen (met name in Nederlands-Indië) beneden de rang van officier
 Regiment van Heutsz (1950), onderdeel van het Nederlandse Leger, opvolger van het KNIL
 Johan Bastiaan van Heutsz (1882-1945), arts en SS-lid, zoon van bovengenoemde